Алексей Николаевич Котишевский (род. , Бишкек, Киргизская ССР, СССР) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда.

Карьера 
Родился в Бишкеке, где начал заниматься баскетболом с 14 лет. Его первыми тренерами были Ринат и Бахтияр Кадыровы.

В 16 лет Котишевский был приглашен в юношескую команду ЦСКА. В 17 лет выступал в высшей лиге за пермский клуб, а также играл за «Урал-Грейт» в ДЮБЛ. В Перми провел 3 сезона. В 19 лет дебютировал в главной лиге России Суперлиге А, играя за «Урал-Грейт».

Награды 
 Серебряный призёр Универсиады 2009.
 Обладатель Кубка России: 2010/2011

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Спартак»

Баскетболисты России
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Союз» Заречный
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Раднички»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Строитель» Энгельс